Под газовым мотором могут подразумевать:

 Газовый двигатель — карбюраторный бензиновый двигатель, адаптированный для работы на сжатом природном или сжиженном газе.
 Газодизельный двигатель — дизельный двигатель, адаптированный для работы на сжатом природном или сжиженном газе.

См. также 
 Газогенераторный автомобиль
 Двигатель Ленуара
 Пневматический двигатель
 Газваген
 Сжиженные углеводородные газы — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов, используется в качестве топлива на автотранспорте.